Jennifer, née en France, est une chanteuse française.

Biographie 

Jennifer est une chanteuse française de pop des années 60. Elle émigre au Quebec.

Discographie 

 "Ca commence", 1961, Polydor
 "Alleluia", 1963, Polydor 
 "La Mélodie De La Radio", 1965, Pathé Marconi 
 "Quand le chariot viendra", 1970, Polydor

Notes et références 

Chanteuse française du XXe siècle
Chanteuse française de pop